Касаповићи могу бити:

 Касаповићи (Нови Травник), насељено мјесто у општини Нови Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Касаповићи (Зеница), насељено мјесто у општини Зеница, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ